Marco Maurer, né le  à Affoltern am Albis en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007|| EV Zoug|| LNA|| 13|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || EV Zoug U20||Juniors Élites A|| 16|| 7|| 10|| 17|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||EV Zoug || LNA|| 44|| 1|| 1|| 2|| 24|| 7|| 0|| 0|| 0||2
|-
|2007-2008 || EV Zoug U20|| Juniors Élites A|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| 10|| 2|| 3|| 5||48
|-
|2008-2009||EV Zoug|| LNA|| 50|| 1|| 1|| 2|| 26|| 10|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
|2009-2010||Genève-Servette HC|| LNA|| 49|| 1|| 3|| 4|| 52|| 20|| 2|| 0|| 2||16
|-
|2009-2010 || Lausanne HC||LNB|| 1|| 1|| 0|| 1|| 6|| 2|| 0|| 1|| 1||6
|-
|2010-2011||Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 48|| 4|| 2|| 6|| 48|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|2011-2012|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 23|| 2|| 3|| 5|| 65|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013||ZSC Lions|| LNA|| 50|| 4|| 8|| 12|| 34|| 12|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2013-2014|| ZSC Lions|| LNA|| 26|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Lugano|| LNA|| 21|| 2|| 2|| 4|| 65|| 5|| 0|| 0|| 0|| 33
|-
|2014-2015||HC Lugano|| LNA|| 38|| 2|| 7|| 9|| 80|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2015-2016 || HC Bienne || LNA || 50 || 2 || 6 || 8 || 56 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||48||4||7||11||79||5||0||0||0||4
|-
|2017-2018||HC Bienne||LNA||40||2||8||10||30||10||0||0||0||10
|-
|2018-2019||HC Bienne||LNA||43||1||5||6||34||12||1||0||1||10
|-
|2019-2020||Genève-Servette HC||LNA||45||2||8||10||60||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| Genève-Servette HC ||LNA|| 24 || 1 || 1 || 2 || 22 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Genève-Servette HC ||LNA ||  || 

|2006|| Suisse -18 ans ||Championnat du monde -18 ans D1||5||2||1||3||49||5||
|-
|2007|| Suisse -20 ans ||Championnat du monde -20 ans||3||0||0||0||0||0||
|-
|2008|| Suisse -20 ans ||Championnat du monde -20 ans||6||1||0||1||12||1||

Palmarès 
 Médaille d'or Championnat du Monde U18 D1 en 2006 avec la Suisse
 Champion Suisse LNB en 2010 avec le Lausanne HC

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Naissance en février 1988
Sportif zurichois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Bienne
Naissance dans le canton de Zurich